Cerca Nova pode-se referir a:
 Cerca Nova do Porto, no Porto, Portugal
 Cerca Nova de Évora, em Évora, Portugal
 Cerca Nova de Lisboa, em Lisboa, Portugal
 Cerca Nova de Elvas, em Elvas, Portugal
Desambiguação